

Гермітедж — місто, штат Арканзас
 Гермітедж — місто, штат Міссурі
 Гермітедж — місто, штат Пенсільванія

Див. також 
 Ермітаж (значення)